Marie-Thérèse de Bourbon dite « Mademoiselle de Bourbon », princesse de Conti (1688-1709), puis princesse douairière de Conti (1709), est un membre de la Maison royale de France et à ce titre princesse du sang née à Paris le  et morte en 1732. Elle est nommée d'après la reine Marie-Thérèse d'Autriche, femme du roi .

Biographie 
Fille d'Henri-Jules de Bourbon-Condé (1643-1709), , et de la princesse palatine Anne de Bavière (1648-1723), elle épouse à Versailles le  François-Louis de Bourbon-Conti (1664-1709), , cousin germain de son père.

Elle est follement amoureuse de ce prince séduisant, mais sexuellement ambigu, qui s'intéresse à peine à elle. Ils ont néanmoins sept enfants dont :

 Marie-Anne (1689-1720), qui épousa en 1713  ;
 un fils (1693-1693) né prématurément 
 un fils (1694-1698) prince de la Roche-sur-Yon  ;
  (1695-1727),  de Conti marié en 1713 à Louise-Élisabeth de Bourbon (1693-1775) ;
 Louise-Adélaïde, « Mademoiselle de La Roche-sur-Yon » (1696-1750) ;
 « Mademoiselle d'Alais » (1697-1699) ;
 Louis-François, comte d'Alais (1703-1704).

Elle entretient des relations difficiles avec son fils, Louis-Armand, et réside le plus souvent dans son domaine de L'Isle-Adam. Vers 1715, elle fait construire par Robert de Cotte, sur des terrains rue de Bourbon acquis de Germain Boffrand, un hôtel qu'elle revend, encore inachevé, dès le  au duc du Maine pour aller s'installer à l'hôtel de Conti, après s'être passagèrement réconcilié avec son fils.

Ascendance 

Naissance en février 1666
Naissance à Paris
Décès en février 1732
Décès à Paris
Marie-Thérèse
Princesse de sang royal française
Princesse de Conti
Princesse française du XVIIe siècle
Princesse française du XVIIIe siècle